Aalbers ist ein niederländischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Aalbers ist die niederländische Variante des deutschen Familiennamens Albers.

Namensträger 
 Albert Aalbers (1897–1961), niederländischer Architekt
 Karel Aalbers (* 1949), früherer niederländischer Präsident des Fußballclubs Vitesse

Siehe auch 
 Aalberse

Weblinks 
 

Familienname
Niederländischer Personenname
Patronym